Letschert est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1976), professeure de droit et rectrice néerlandaise
Timo Letschert (né en 1993), joueur néerlandais de football

Homonymie de patronyme